Kai – album Dir en grey
 Kai – miasto w prefekturze Yamanashi w Japonii.
 Kai (buddyzm)
 Kai – fryzyjskie zdrobnienie od Gerarda (patrz: R. Kohlheim, V. Kohlheim, Duden Lexikon der Vornamen, wyd. 3, Mannheim 1998 )
 Kai – jedna z ras psów należąca do grupy psów pierwotnych.
 Kai (wyspa)
 Katolicka Agencja Informacyjna
 Korea Aerospace Industries – południowokoreańska wytwórnia lotnicza.